Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1992  genomfördes 1992 i Genua, Italien. Mästerskapen var de nittonde i ordningen.

Resultat

Löpgrenar

 José Luis González slutade ursprungligen som trea på 3 000 m men diskvalificerades.

Hopp- och kastgrenar

Flerkampsgrenar

Medaljfördelning

1992 i Italien
1992
Sportevenemang i Italien
Friidrottsåret 1992
Sport i Genua
Internationella friidrottstävlingar i Italien